New York (stad), een stad in de Amerikaanse staat New York
 New York (staat), een staat van de Verenigde Staten
 New York (agglomeratie), een uitgebreide agglomeratie verspreid over meerdere staten in het noordoosten van de Verenigde Staten 
 New York County, een county in de Amerikaanse staat New York, samenvallend met Manhattan (New York) (zie aldaar)
 New York (provincie), een provincie in het Britse Rijk tussen 1664 en 1775

Andere plaatsen met de naam New York:
 New York (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
 New York (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 New York (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
 New York (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 New York (New Mexico), een plaats in de Amerikaanse staat New Mexico
 New York (Kentucky), een plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
 New York (Jamaica), de naam van twee plaatsen in Jamaica
 New York (Lincolnshire), een dorp in de Engelse county Lincolnshire
 New York (North Yorkshire), een dorp in de Engelse county North Yorkshire
 New York (Tyne and Wear), een dorp in de Engelse county Tyne and Wear
 New York Mountains, een bergketen in de Amerikaanse staten Californië en Nevada

Overige betekenissen:
 New York (album), een album uit 1989 van Lou Reed
 New York (tijdschrift), een tijdschrift
 New York (lettertype), een lettertype
 New York blues, een bluesstijl ontstaan in New York
 New York (Snow Patrol), een nummer van Snow Patrol
 New York (U2), een nummer van U2
 New York-New York Hotel & Casino, een hotel/casino in Las Vegas
 New York Town, een Amerikaanse film
 New York, New York (film), een Amerikaanse film
 Theme from New York, New York, de titelsong van deze film, later ook een hit voor Frank Sinatra
 New York (Lee Towers), een album van Lee Towers

Zie ook 
 The New York Times, een krant uit New York, opgericht in 1851.
 New York Stock Exchange, de aandelenbeurs van New York, de grootste ter wereld.
 Hotel New York (doorverwijspagina), verschillende hotels en vernoemingen, met name:
 Hotel New York (Rotterdam), een hotel in Rotterdam geopend in 1993 in het voormalig directiekantoor van de Holland-Amerika Lijn.

 York (doorverwijspagina), verschillende betekenissen van York en vernoemingen.